Rayón – comune dello stato di Chiapas, in Messico
 Rayón – comune dello stato del Messico, in Messico
 Rayón – comune dello stato di San Luis Potosí, in Messico
 Rayón – comune dello stato di Sonora, in Messico